Jacques Charpentier ist der Name folgender Personen:

*Jacques Charpentier (Philosoph) (1524–1574), französischer Philosoph und Arzt
Jacques Charpentier (Komponist) (1933–2017), französischer Komponist